Briaucourt, commune française de la Haute-Marne
 Briaucourt, commune française de la Haute-Saône

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France